Hällestads kyrka kan syfta på:

Hällestads kyrka, Östergötland – en kyrka väster om Finspång i Linköpings stift
Hällestads kyrka, Västergötland – en kyrka mellan Herrljunga och Falköping i Skara stift
Hällestads kyrka, Skåne – en kyrka öster om Dalby i Lunds stift